Deutsche Wasserball-Liga – competizione pallanuotistica tedesca femminile
Deutsche Wasserball-Liga – competizione pallanuotistica tedesca maschile